Hovs församling kan syfta på:

 Hovs församling, Skara stift – en församling i Kullings kontrakt i Skara stift
 Hovs församling, Lunds stift – en tidigare församling i Lunds stift och i Båstads kommun –2010
 Hovs församling, Linköpings stift – en tidigare församling i Linköpings stift –2006